В одиночному розряді тенісного турніру Prague Open 2000, який проходив у рамках Серії ATP Challenger, Ян Вацек здобув титул, у фіналі перемігши Їво Гойбергера 68-7, 7-5, 6-3.

Сіяні гравці 

  Томаш Зіб (1-ше коло)
  Петр Лукса (чвертьфінал)
  Крістіан Плесс (2-ге коло)
  Денніс ван Схеппінген (2-ге коло)

 Юрій Щукін (чвертьфінал)
 Франтішек Чермак (чвертьфінал)
 Ян Вацек (переможець)
 Ладислав Шварц (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Prague Open